Hart Open 2005 – tenisowy turniej ITF kategorii ITF Women’s Circuit w sezonie 2005 z cyklu Hart Open rozgrywany w dniach 21–27 listopada 2005 roku w Zawadzie koło Opola na kortach dywanowych w hali o puli nagród wynoszącej 25 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Bibliografia 
 

Hart Open
2005 w tenisie ziemnym
2005 w polskim sporcie